Оуян:

 Оуян — одна из широко распространённых китайских фамилий.
 Оуян Сю (1007—1072) — китайский государственный деятель, историограф, эссеист и поэт эпохи династии Сун.
 Оуян Сюань (1283/1273/1274—1357/58/1355) — один из выдающихся литераторов и каллиграфов эпохи правления династии Юань в Китае.
 Оуян Сюнь (557—641) — конфуцианский учёный и каллиграф эпохи ранней династии Тан в Китае.
 Оуян Цзинъу (1871—1943) — один из светских реформаторов китайского буддизма начала — первой половины XX века.
 Оуян Цзыюань (род. 1935) — китайский геохимик и космохимик, научный руководитель китайской лунной программы.
 Оуян Шафэй (1923—2010) — китайская (шанхайская), гонконгская и тайваньская кино- и телеактриса.